Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2016 de l'Open d'Australie.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à .

 Un joueur issu des qualifications mais éliminé au  du tableau principal reçoit 25 points ATP.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Lleyton Hewitt dispute son dernier tournoi avant de prendre sa retraite.
 On note les forfaits avant le début des qualifications de Richard Gasquet (blessé au dos, remplacé par Kyle Edmund), Tommy Haas (blessé à l'épaule, remplacé par Nikoloz Basilashvili), Andreas Haider-Maurer (blessé au talon droit, remplacé par Austin Krajicek), Thanasi Kokkinakis (blessé à l'épaule droite, remplacé par Filip Krajinović), Juan Mónaco (blessé au poignet droit, remplacé par Dudi Sela) et Janko Tipsarević (blessé au genou droit, remplacé par Malek Jaziri). Après le début des qualifications, Lu Yen-hsun déclare forfait et est remplacé par un lucky-loser, en la personne de Bjorn Fratangelo.
 Dans le tableau de qualification, on note aussi les forfaits de Carlos Berlocq, Albert Montañés, Blaž Kavčič et Jürgen Melzer (blessé à l'épaule).

Pendant le tournoi 
 Rafael Nadal, tête de série numéro 5, est éliminé au  par son compatriote Fernando Verdasco en 5 sets.
 Lleyton Hewitt dispute le dernier match en simple de sa carrière face à David Ferrer sur le score de 2-6, 4-6, 4-6.
 Roger Federer signe sa  en Grand Chelem face à Grigor Dimitrov sur le score de 6-4, 3-6, 6-1, 6-4.
 Stanislas Wawrinka remporte le  de sa carrière face Lukáš Rosol au .
 En demi-finale, le tenant du titre et 1 mondial Novak Djokovic bat Roger Federer pour la  en 45 confrontations. Il atteint ainsi la finale du tournoi pour la , dépassant le record qu'il co-détenait avec son adversaire du jour et Stefan Edberg.
 Novak Djokovic remporte son  en Australie en battant en finale Andy Murray 6-1, 7-5, 7-6. Il égale le nombre de titres à Melbourne de Roy Emerson, réalisé durant les années 1960, et égale les 11 titres en Grand Chelem de Björn Borg et Rod Laver. Andy Murray échoue quant à lui pour la  en finale du tournoi, dont la  face au Serbe.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis en Australie en 2016
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2016